Султангазин — фамилия.

Известные носители 
 Султангазин, Умирзак Махмутович
 Султангазин, Динмухамед Газиевич